Pospieszalski – polskie nazwisko

 Osoby
 Antoni Pospieszalski – polski dziennikarz, eseista i filozof,
 Jan Pospieszalski – basista, kompozytor, dziennikarz, publicysta, autor programów radiowych i telewizyjnych,
 Karol Pospieszalski – gitarzysta, tubista, trębacz,
 Karol Marian Pospieszalski – polski prawnik i historyk,
 Lidia Pospieszalska – wokalistka,
 Marcin Pospieszalski – basista, kompozytor, aranżer, producent płyt,
 Mateusz Pospieszalski – saksofonista, kompozytor, aranżer,
 Paulina Pospieszalska – wokalistka

 Inne
 Jan Pospieszalski: Bliżej – cykliczny, publicystyczny program telewizyjny (talk-show)